Korea Północna wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1972 roku na igrzyskach w Monachium i od tamtej pory wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Los Angeles w 1984 roku, igrzysk w Seulu w 1988 roku oraz igrzysk w Tokio w 2021. Najwięcej złotych medali (4) oraz najwięcej medali w ogóle (9) Korea Północna zdobyła na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!